Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1900 probíhala v areálu Société de l’Île de Puteaux. Soutěž se konala v období od 6. do 11. července 1900 na otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ni 16 tenistů z Velké Británie, Francie a Spojených států. Hrálo se na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté olympijské medaile potřeba vyhrát sady tři.

Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl pár John Pius Boland a Friedrich Traun, jenž však do turnaje nezasáhl.

Olympijským vítězem se stala favorizovaná britská dvojice bratrů Lawrence a Reginalda Dohertyových, kteří ve finále deklasovali americko-francouzský pár Basil Spalding de Garmendia a Max Décugis, reprezentující smíšené družstvo, poměrem setů 6–1, 6–1 a 6–0. Bronzové medaile obdržely oba poražené týmy – Georges de la Chapelle a André Prévost z Francie, stejně jako britská dvojice Harold Mahony a Arthur Norris.

Konečné pořadí

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1900